Il doppio del torneo di tennis Barcelona Ladies Open 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrici Conchita Martínez e Arantxa Sánchez che hanno battuto in finale Nathalie Tauziat e  Judith Wiesner 6–4, 6–1.

Teste di serie 

 Conchita Martínez /  Arantxa Sánchez (campionesse)
 Nathalie Tauziat /  Judith Wiesner (finale)

 Alexia Dechaume /  Julie Halard (semifinali)
 Mary Pierce /  Radka Zrubáková (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Barcelona Ladies Open 1992